Sadłowizna – osada w powiecie ostrowieckim
 Sadłowizna – osada leśna w powiecie ostrowieckim